Байынды, Байыр Сарыгович (1921—1980) — советский тувинский камнерез.
 Байынды, Елизавета Байыровна (род. 1951) — художница-камнерез, заслуженный художник Тувинской АССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации.